La indumentària del Girona Futbol Club és la utilitzada pels seus jugadors en totes les competicions, des del primer equip fins als alevins, així com l'equip femení. L'equipació titular utilitzada pel club està dividida en dues franges verticals vermelles i blanques, pantalons vermells i mitjanes blanques, que han patit lleus canvis de disseny. La segona equipació ha tingut diversos colors de disseny al llarg del temps, actualment està composta per una samarreta, pantalons i mitjanes celestes.

Primera equipació

Segona equipació

Tercera equipació

Equipació porter

Proveïdors i patrocinadors

Referències 

Girona Futbol Club